Ця таблиця нуклідів містить всі відомі науці нукліди. Кількість протонів (атомний номер) збільшується зліва направо, а нейтронів — зверху донизу, тобто вертикальні стовпці включають всі ізотопи хімічного елемента, а горизонтальні рядки — ізотон.

Період напіврозпаду нукліда показаний кольором його комірки (див. розшифровку кольорів праворуч на прикладі гадолінію). Кольорові рамки показують час життя найстабільніших ядерних ізомерів.

Цікавий факт: не існує стабільних або хоча б довгоживучих нуклідів з масовими числами 5 і 8.

Таблиця відомих нуклідів

Посилання 

 https://web.archive.org/web/20060831062811/http://chemlab.pc.maricopa.edu/periodic/isotopes.html
 https://web.archive.org/web/20100309215750/http://www-nds.iaea.org/nudat2/ 
 https://web.archive.org/web/20040804175330/http://www-nds.iaea.org/indg_nucon.html

Радіобіологія